Le mot décompression se retrouve dans les cas suivants :

 dans la vie quotidienne, comme synonyme de détente et de relaxation ;
 en informatique, il s'agit de l'opération inverse de la compression de données ; 
 en médecine, la décompression orbitaire ;
en plongée sous-marine, laccident de décompression, et les tables et les caissons de décompression ;
 en géologie, la décompression désigne l'émergence en surface d'une roche jusqu'alors confinée en profondeur dans la croute terrestre.

Voir aussi